Нондрус — топоним в Архангельской области:
 Нондрус — река, приток Ваеньги
 Нондрус — урочище, упразднённый посёлок